Соревнования по скоростному спуску в горнолыжном спорте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 1988 года прошли 15 февраля. Это была первая дисциплина горнолыжной программы Игр в Калгари, которая прошла через два дня после церемонии открытия. Старт был перенесён с 14 февраля из-за сильного ветра (более 150 км/ч). Скоростной спуск состоялся на горнолыжном курорте Накиска на склонах горы Аллан (). Мужчины на Олимпийских играх соревновались в скоростном спуске 11-й раз подряд, начиная с 1948 года. На старт вышел 51 горнолыжник.

Старт на высоте 2412 м, вертикальный перепад высот 874 м, длина трассы 3147 м, 40 ворот. Постановщик трассы — H. Stohl (Канада). Соревнования начались в 11:30 по местному времени. На старте температура была −7°С, на финише — 0°С. Снег на трассе твёрдый.

Олимпийский чемпион 1984 года в этой дисциплине американец Билл Джонсон не выступал на Олимпийских играх 1988 года.

Фаворитами были швейцарцы Пирмин Цурбригген и Петер Мюллер. Цурбригген, который был четвёртым в скоростном спуске на Играх 1984 года, выиграл золото в скоростном спуске на чемпионате мира 1985 года и был вторым на чемпионате мира 1987 года, а также победил в зачёте скоростного спуска в Кубке мира 1986/87. В январе 1988 года Пирмин выиграл два этапа Кубка мира в этой дисциплине в Валь-д’Изере и Шладминге. 30-летний Петер Мюллер завоевал серебро в скоростном спуске на Олимпийских играх 1984 года, был вторым на чемпионате мира 1985 года, а в 1987 году стал чемпионом мира. 16 января 1988 года Петер выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира в Бад-Клайнкирххайме. Также достаточно высоко котировались шансы швейцарца Франца Хайнцера, который был третьим в зачёте скоростного спуска в Кубке мира 1986/87, а также дважды был вторым на этапах Кубка мира в январе 1988 года.

Первым стартовал Петер Мюллер и показал результат 2:00,14. Долгое время все остальные проигрывали Мюллеру более секунды. Олимпийский чемпион 1980 года и знаменосец сборной Австрии на церемонии открытия Леонард Шток, стартовавший 12-м, проиграл Петеру 1,42 сек и показал второй текущий результат. Под 14-м номером стартовал Цурбригген и опередил Мюллера на 0,51 сек. Пирмин в итоге стал единственным, кто прошёл трассу быстрее чем за две минуты, его средняя скорость составила 94,7 км/ч. После Цурбриггена последним в группе сильнейших стартовал 23-летний француз Франк Пиккар и показал третий результат, проиграв Пирмину 1,61 сек. Все стартовавшие после Пиккара проиграли чемпиону более 2,3 сек. 25-летний Цурбригген стал вторым в истории швейцарцем, выигравшим олимпийское золото в скоростном спуске, после Бернарда Русси (1972). 

Цурбригген и Шток выступали на лыжах Kastle, Мюллер — на Blizzard, а Пиккар — на Rossignol.

Двукратный победитель Кубка мира в общем зачёте и обладатель 5 медалей чемпионатов мира 1985 и 1987 годов Марк Жирарделли дебютировал на Олимпийских играх и занял девятое место.

Примечательно, что соревнования во многом повторили сюжет скоростного спуска на Олимпийских играх 1968 года в Гренобле: тогда первым стартовал француз Ги Перийя и лидировал вплоть до старта 14-го участника — Жана-Клода Килли, который показал лучшее время и выиграл золото.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Olympedia.org
 
 
 
 Результаты на сайте ФИС 

Скоростной спуск